Флаг Нижнеде́вицкого муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение девицы в развевающемся платье и с колосьями в руке; лицо и руки девицы изображены телесным цветом, волосы и колосья — жёлтым и оранжевым, лента на голове и платье — голубым и синим».

Обоснование символики 
Флаг Нижнедевицкого муниципального района составлен на основе герба и языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности Нижнедевицкого района.

Нижнедевицкий муниципальный район расположен на северо-западе Воронежской области. Центр района — Нижнедевицк — возник как село Нижняя Девица на реке Девица в конце XVII века. В 1779 году город Нижнедевицк становится центром обширного уезда, включавшего территории современного Нижнедевицкого района, частично Хохольского, Репьевского районов Воронежской области, а также Белгородской и Курской областей.

В 1781 году Екатериной II был утверждён план города, а  года был Высочайше утверждён герб Нижнедевицка, подлинное описание которого гласит:
«Въ верхней части щита гербъ Воронежскій. Въ нижней — ржаная былина, на которой многіе находятся колоссы, называемые спорынья, въ зеленом полѣ, означающая великое изобиліе хлѣбомъ».

Планомерное заселение района происходит в XVII—XVIII веках, и практически сразу основным видом деятельности становится земледелие. Флаг отражает специфику Нижнедевицкого района — его аграрно-промышленный комплекс, занимающийся производством и переработкой сельхозпродукции.

Символика главной фигуры флага — девицы (женщины) в лазоревом платье — многозначна. Она аллегорически символизирует реку Девица, давшую название селу Нижняя Девица и впоследствии самому району. Образ женщины популярен у славянских народов как символ земледелия и плодородия. Сельскохозяйственную направленность района также отражают золотые колосья пшеницы, указывающие на одну из основных производимых сельскохозяйственных культур и в целом символизирующие урожай и достаток.

 Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, уважения, интеллекта, стабильности.
 Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.
 Синий цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. Символизирует также реку Девица.

Примечания